A Floresta Nacional Gbi é uma área protegida situada no condado de Nimba, na Libéria.

Ligações externas
 Geonames
 

Gbi
Parques nacionais da Libéria